Марма́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на південь від Парижа, 95 км на південь від Орлеана, 9 км на захід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 857 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2067,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мармань на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мармань на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер